Rupal se réfère à :
 le Rupal, sommet de l'Himalaya, au Pakistan
 le glacier de Rupal, glacier de l'Himalaya, au Pakistan, qui nait sur les pentes du Rupal
 la rivière Rupal, rivière de l'Himalaya, au Pakistan, alimentée par le glacier de Rupal
 la vallée de Rupal, vallée de l'Himalaya, au Pakistan, où coule la rivière Rupal
 Rupal, un village du Pakistan, situé dans la vallée de Rupal